Jason Hughes (1969) angol autóversenyző (Kartworld Racing)
 Jason Hughes (1971) walesi születésű brit színész
hasonló nevűek
Jason Jones-Hughes (1976) ausztráliai születésű brit rögbijátékos